Ignaz Zadek ist der Name folgender Personen:

*Ignaz Zadek senior (1858–1931), deutscher Arzt und Kommunalpolitiker
Ignaz Zadek junior (1887–1959), deutscher Arzt und Kommunalpolitiker